Daniel Räuchle (* 8. Mai 1978 in Pforzheim) ist ein deutscher Sportjournalist und Moderator.

Leben 

Nach seinem Volontariat beim privaten Landesfernsehsender B.TV war Räuchle ab November 2002 als Ressortleiter Magazine und Moderation im Sender tätig, später als Nachrichtenredakteur beim Nachfolgesender BTV4U. Unter anderem war er hier in das Format BTV4U Morgenmuffel von Holger Laser und in das Bürgerforum eingebunden, bevor er 2006 in die Sportredaktion der Regional-TV Karlsruhe AG wechselte.

Seit Juni 2009 ist Räuchle als Ressortleiter Sport bei Regio TV Stuttgart beschäftigt. Im Sender moderiert er das tägliche Info-Magazin „Journal“ und diverse Sonderformate wie das Basketballmagazin #hautnah rund um die MHP Riesen Ludwigsburg. In der Sendung „Stadtgespräch“ empfängt er regelmäßig Gäste. Unter anderem waren im Format bereits Nicole Mieth, Roland Eitel, Jürgen Schweikardt und Tess Wester zu Gast.

Neben seiner Tätigkeit bei Regio TV Stuttgart ist Räuchle als Stadionsprecher bei den Stuttgarter Kickers und als zweiter Hallensprecher beim TVB 1898 Stuttgart tätig. In dieser Funktion war er unter anderem bereits beim UEFA-U-19-Länderspiel zwischen Deutschland und den USA im Einsatz. Außerdem ist er seit 2015 regelmäßiger Sprecher beim WFV-Pokalfinale.

Räuchle ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Auszeichnungen 
Räuchle wurde mehrfach mit dem Medienpreis der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg ausgezeichnet, unter anderem 2004 in der Kategorie „Volontäre“ und im Jahr 2008 in der Kategorie „Fernsehen/Information“ mit einem Beitrag über den Aufstieg des Karlsruher SC.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sportjournalist
Fernsehmoderator (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1978
Mann
Person (Stuttgarter Kickers)
Person (TV Bittenfeld)
Journalist (Deutschland)
Person (Medien, Stuttgart)
Stadionsprecher (Fußball)
Hallensprecher (Handball)